Зехаузен може бити:

 Зехаузен ам Штафелзе, општина у округу Гармиш-Партенкирхен, у њемачкој покрајини Баварска.
 град у немачкој савезној држави Саксонија-Анхалт.